Николай Ознобишин:
 Ознобишин, Николай Ильич (1798—1853) — полтавский гражданский губернатор.
 Ознобишин, Николай Нилович (?—1912) — русский общественный деятель, один из основателей Союза Русского Народа.